Clans kan syfta på:

 Clans, Alpes-Maritimes
 Clans, Haute-Saône
 Clans (flod) – flod i Alpes-Maritimes Frankrike